Ибрахи́м:

 Ибрахим — мужское имя арабского происхождения.
 Ибрахим (он же Авраам) — библейский персонаж, исламский пророк, родоначальник арабов и израильтян.
 Ибрахим ибн аль-Махди (779—839) — поэт и музыкант, представитель династии Аббасидов, брат халифа Харун ар-Рашида.
 Ибрахим аль-Халяби (1490—1549 или 1570) — исламский законовед, живший в Константинополе.

 Фамилия
 Ибрахим, Абдисалам (род. 1991) — норвежский футболист сомалийского происхождения.
 Ибрахим, Дерен (род. 1991) — гибралтарский футболист.
 Ибрахим, Рабиу (род. 1991) — нигерийский футболист, полузащитник.
 Ибрахим, Рахим (род. 2001) — ганский футболист, нападающий.
 Ибрахим, Сунуси (род. 2002) — нигерийский футболист.
 Ибрахим, Хальфан (род. 1988) — катарский футболист.
 Ибрахим, Фаджр (род. 1964) — сирийский футболист и тренер.

См. также 
 Сура Ибрахим — четырнадцатая сура Корана.